Урдакс () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Наварра. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Бастан. Занимает площадь 7,75 км². Население — 361 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 80 км.

Известные уроженцы 
 Педро де Агуэрра и Аспиликуэта (1556—1644) — баскский писатель, священник, известный, как Ашулар.

Города-побратимы 
  Сар (Франция, с 1995)

Население

Примечания

Ссылки 
 Cuevas de Urdax

Муниципалитеты Наварры